bł. Ludwika z Sabaudii (1462–1503) – córka Amadeusza IX Sabaudzkiego, klaryska
 bł. Ludwika Albertoni (1473–1533) – włoska tercjarka franciszkańska
 bł. Ludwika Teresa de Montaignac (1820–1885) – Francuzka, założycielka Oblatek Serca Jezusa

Zobacz też:
 Święta Ludwika